«Акжайы́к» — казахстанский футбольный клуб из Уральска, основанный в 1968 году. Матчи проводит на стадионе имени Петра Атояна.

Названия 
 1968—1992 — «Уралец».
 1993 — «Уралец»-АРМА.
 1994—1997 — «Уралец».
 1998 — «Нарын».
 1999—2000 — «Батыс».
 2001 — «Таскала».
 2002—2003 — «Батыс».
 С 2004 — «Акжайык».

История

Советский период 
В 1968—1969 гг. выступал в третьем по силе дивизионе первенства СССР (тогда именовавшемся класс «Б»), в зоне «Казахстан», был середняком турнира, заняв соответственно 11-е и 12-е места (в обоих розыгрышах участвовало по 21 команде). В 1970 г. «Уралец» после некоторых изменений в системе лиг оказался в 4-м по силе дивизионе (который имел название класс «Б», а третий по силе дивизион сменил название на вторая группа «А»). Там в том сезоне он занял 14-е место из 16-ти команд в зоне «Казахстан» и после этого на некоторое время утратил статус команды мастеров, выступая в региональных соревнованиях. В 1980—1982 гг. «Уралец» вновь выступал в третьем по силе дивизионе (второй лиге), в зонах для среднеазиатских команд. Все три сезона клуб был одним из аутсайдеров (соответственно 16-е место из 20-ти, 17-е из 19-ти и последнее из 19-ти). В конце 80-х клуб вновь вернулся в общесоюзные соревнования, провёл сезон-1989 во второй (третьей по силе) лиге, где занял 17-е место из 18-ти команд, в 1990—1991 гг. выступал во второй низшей лиге (четвёртой по силе), где занял соответственно 18-е и 17-е места (в обоих розыгрышах участвовало по 19 команд).

В 1968—1970, 1980—1982, 1989—1991 — участник 9 чемпионатов СССР (класс «Б» — 3, вторая лига — 6). В 326 матчах +69=58-199, мячи 257—578. В розыгрышах Кубка СССР участия не принимал.

Выступления в первенствах Казахстана 
После распада СССР «Уралец» получил место в высшем дивизионе чемпионата Казахстана. Он выступал в лиге в течение первых трёх сезонов в её истории, не будучи в числе сильнейших команд. В 1993 г. сменил название на «Уралец»-АРМА. В сезоне-1994 клуб занял последнее, 16-е место в высшей лиге и покинул её. В 1995 и 1997 гг. выступал в первой (второй по силе) лиге (в 1996 г. розыгрыш первой лиги не проводился, данных о выступлениях клуба в том году нет). В 1998 году клуб, сменивший название на «Нарын», вновь выступал в высшей лиге, став главным аутсайдером сезона (последнее, 14-е место, ни одной победы, три ничьи и 23 поражения в 26 играх). В 2003—2004 гг. клуб снова выступал в высшей лиге, был исключён из числа участников за несоблюдение трудовых соглашений игроков. В первенстве 2007 года занял 2-е место в конференции «Юго-Запад» первой казахстанской лиги, играл в финале четырёх, где занял последнее место. В 2009 году занял 2-е место в первой лиге и вышел в Премьер-лигу (в стыковом матче со счётом 3:2 был обыгран клуб Премьер-лиги «Окжетпес», который, впрочем, также сохранил место в лиге ввиду исключения «Востока»). Также в сезоне-2009 «Акжайык» установил рекорд посещаемости в первой лиге — 5000 зрителей. С сезона-2012 возвратился в Премьер-Лигу ввиду увеличения состава лиги до 14 команд.

Достижения 

Кубок Казахстана

  Финалист: 2022
 Первая лига Казахстана по футболу
  Победитель (1): 2015
  Серебряный призёр (4): 1997, 2002, 2009, 2020
  Бронзовый призёр' (1): 2019

 Стадионы 
 Имени Петра Атояна (построен в 1954 году, размеры поля — 105×70 м, вместимость — 8500 мест, пластиковые сиденья).
 «Акжайык-арена» (вместимость — 2000 мест, пластиковые сиденья, искусственное поле 5-го поколения).

 Состав По состоянию на 16 марта 2023 года''.

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Тренеры 
За всю историю команды её возглавляли:

 Валентин Гаврилов (1968 — июнь 1969)
 Станислав Каминский (июль — декабрь 1969)
 Пётр Боголюбов (1970)
 Анвар Бикулов
 Михаил Тягусов (1980—1981)
 Юрий Петров (1982)
 Геннадий Плотников (1989 — июнь 1989)
 Анатолий Ионкин (июнь 1989—1990)
 Виталий Немолочнов (1991)
 Владимир Малышев (1992)
 Геннадий Плотников (1993)
 Михаил Адаев (1998—1999)
 Алаш Утеушов (январь — декабрь 2002)
 Михаил Абдулгазин (февраль — июнь 2003)
 Виктор Заречный (июнь — август 2003)
 Борис Журавлёв (август 2003 — апрель 2004)
 Бахыт Жусупов (апрель 2004—2004)
 Виктор Каблов (2008—2009)
 Андрей Чернышов (Россия) (январь 2010 — июнь 2011)
 Саулюс Ширмялис (Литва) (июль 2011 — февраль 2012)
 Йозеф Шкрлик (Словакия) (2012)
 Погос Галстян (Армения/Россия) (2013 — июнь 2013)
 Любомир (Люпко) Петрович (Сербия) (июль 2013 — ноябрь 2013)
 Бауржан Баймухамедов (декабрь 2013 — июнь 2014)
 Сергей Волгин (июнь 2014 — июнь 2015)
 Талгат Байсуфинов (июнь 2015 — июнь 2016)
 Вахид Масудов (июль 2016 — декабрь 2017)
 Владимир Мазяр (Украина) (декабрь 2017 — май 2018)
 Сергей Зайцев (Украина) (июль 2018 —)

Финансовая деятельность 
В 2017 году ФК «Акжайык» был выдвинут на торги, клуб оценили в 2,4 млн тенге. На продажу тогда была выставлена и сама команда и футбольный центр, а стадион, спецтехника и здания должны были быть переданы государству. Однако торги оказались безуспешными. Акимату области вновь пришлось провести финансирование клуба из областного бюджета «на выполнение работ государственного заказа для подготовки и участия команды на национальном и международном уровне» в размере 966 миллионов тенге. Поэтому бюджет клуба снова на 99 % состоит из государственных средств. Из этой суммы на зарплаты клуб потратил 505 млн тенге при средней численности сотрудников вместе с игроками — 120 человек. Акимат поставил команде главную задачу — достойное представление Уральска в рамках национальных турниров.

Вторая команда 
В 2003—2007 годах в первой лиге играла вторая команда, названия: «Батыс плюс», «Акжайык-2», «Жастар». С 2016 года во второй лиге играет команда «Акжайык U-21».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на klisf.info

Футбольные клубы СССР
ФК «Акжайык»
Спортивные клубы Уральска